Павел Румянцев:
 Румянцев, Павел Владимирович (род. 1987) — российский самбист.
 Румянцев, Павел Павлович (1927—1988) — биолог, член-корреспондент АН СССР, директор Института цитологии.